Valenziano – cognome italiano
 Valenziano – vescovo di Monte di Numidia del V secolo
 valenziano – forma impropria di valenzano per valenciano, ossia relativo a:
 Valencia (Valenza (Spagna))
 Comunità Valenciana
 Dialetto valenciano o valenciano o valenzano
 Regno di Valencia

Pagine correlate
 Valenzano (disambigua)